— японская фамилия.

  (1901—2003) — японский бизнесмен, президент Kansai Electric Power Company.
 Асихара, Хидэюки (1944—1995) — японский мастер боевых искусств.
 Асихара-карате — разработанный им на основе кёкусинкай с дополнением дзюдо, айкидо и оригинальных техник стиль карате.
  (род. 1974) — японская мангака, лауреат премий издательства «Сёгакукан» за серии манги Sand Chronicles и Piece – Kanojo no Kioku.

См. также 
 Асахара